Вествил има више значења:
 Вествил (Флорида)
 Вествил (Њу Џерзи)
 Вествил (Илиноис)
 Вествил (Индијана)
 Вествил (Оклахома)